Colinearidade é a propriedade que indica que num conjunto de três ou mais pontos, eles estão posicionados de tal forma que se pode traçar uma reta que contenha todos eles.

Dependendo do ramo de estudo, pode se referenciar a

Em matemática
 Linha (matemática)
 Regressão linear
 Multicolinearidade
 Mapa colinear

Em engenharia
 Antena colinear

Desambiguação